Wiaczesław Mołotow – radziecki polityk
 Mołotow – nazwa miasta Perm w latach 1940-1957
 Mołotow – radziecki krążownik projektu 26
 Molotov – meksykańska grupa muzyczna

Zobacz też 
 Pakt Ribbentrop-Mołotow – umowa międzynarodowa z 23 sierpnia 1939 pomiędzy III Rzeszą a ZSRR
 II Pakt Ribbentrop-Mołotow – umowa międzynarodowa z 28 września 1939 pomiędzy III Rzeszą a ZSRR
 Antypartyjna grupa Malenkowa, Kaganowicza, Mołotowa, Bułganina i Szepiłowa
 Linia Mołotowa – pas radzieckich umocnień ciągnących się wzdłuż granicy z III Rzeszą,
 Koktajl Mołotowa – rodzaj prymitywnego granatu zapalającego
 Kosz chlebowy Mołotowa – fińska ironiczna nazwa radzieckiej zapalającej bomby kasetowej RRAB-3
 Słodkie koktajle Mołotowa – debiutancki album zespołu Radio Bagdad